José Cárdenas puede referirse a:

 José Cárdenas del Llano (1???-1???), político mexicano. Gobernador de Yucatán en 1854 - 1855.
 José de Cárdenas y Cárdenas, II Conde de Villanueva de Cárdenas, España.
 José Eduardo de Cárdenas (1765-1821), presbítero y poeta mexicano del siglo XVIII.
 José Raymundo Cárdenas del Río (1900-1967), político mexicano oriundo de Michoacán.
 José Evaristo Cárdenas Martínez (1911-1996), futbolista mexicano.
 José Cárdenas Vizcaíno (1949-), periodista mexicano.
 José Carlos Cárdenas (1977-), futbolista argentino.
 José María Cárdenas (1985-), futbolista mexicano.
 José Cárdenas Zúñiga (1995-), futbolista ecuatoriano.
 Jesús José Cárdenas (1959-), exfutbolista ecuatoriano.